Râpeanu:
 Valeriu Râpeanu (* 1931), un critic literar, eminescolog și profesor universitar, autor al unor studii critice
 Elis Râpeanu (* 1939, București), o jurnalistă română

Vezi și 
 Râpeni, Putila, Bucovina
 Râpa (Transilvania)

Nume de familie românești